La Prima Lega 2002-2003 è la 106ª edizione del terzo livello del calcio svizzero.

Gruppo 1

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Challenge League 2003-2004.
 Va allo spareggio retrocessione, salvo.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Gruppo 2

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Challenge League 2003-2004.
      Retrocesso in Seconda Lega 2003-2004.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Gruppo 3

Classifica finale 

Legenda:
      Ammesso alle qualificazioni per la promozione in Challenge League 2003-2004.
 Va allo spareggio retrocessione e lo perde.
      Retrocesso in Seconda Lega 2003-2004.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Promozione in Lega Nazionale B

Primo turno 
Partite disputate il 24 maggio 2003.

Secondo turno 
Partite disputate il 31 maggio e 1 giugno 2003.

Verdetti finali 
 , ,  e  promosse in Challenge League 2003-2004.
 Il  è ammesso in Challenge League 2003-2004 in sostituzione de Sion a cui fu rifiutata la licenza per motivi finanziari.
  U-21 e  retrocesse in Seconda Lega 2003-2004.

Spareggio retrocessione 
L'Aarau U-21 rifiutò di giocare gli spareggi e fu retrocesso in Seconda Lega.

Note

Collegamenti esterni 
  
 

Calcio nel 2002
Calcio nel 2003
2003 3